El Trofeo Mundial de Rugby Juvenil 2020 iba a ser la décimo tercera edición del torneo que patrocina la World Rugby.

El evento se iba a desarrollar en el Campo de El Pantano de Villajoyosa, España, entre el 14 y 27 de septiembre.

Finalmente en junio el torneo fue cancelado definitivamente debido a la pandemia de COVID-19.

Equipos participantes

Clasificación

Véase también 

 Campeonato Mundial de Rugby Juvenil 2020

Referencias 

2020
Rugby de España en 2020
Rugby
Villajoyosa
Deporte en la provincia de Alicante
Competiciones deportivas canceladas por la pandemia de COVID-19
Competiciones deportivas mundiales celebradas en España